Погорелко — фамилия.
 Погорелко, Александр Константинович (1848—1913) — харьковский городской голова, адъюнкт-профессор Харьковского технологического института. 
 Погорелко, Павел Александрович (1904—1978) — советский физик, конструктор, специалист в области радиолокации, лауреат Сталинской премии.
 Погорелко, Павел Ферапонтович (более известен под фамилией Погорилко; 1869—после 1929) — деятель УАПЦ, обновленчества, лубенского, а затем григорианского раскола, член Украинской Центральной Рады от духовенства Киева.